Соединённые Штаты Америки на зимних Олимпийских играх 2018 года были представлены 242 спортсменами во всех 7 видах спорта, представленных в программе Игр 2018 года. Делегация стала самой многочисленной в истории игр — спортсмены сборной США претендовали на 97 из 102 разыгрываемых на играх комплектов медалей.

Медали 
Для призёров Олимпийских игр от США компания Nike разработала специальную форму, в которой спортсмены будут принимать участие в церемонии награждения

{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|- bgcolor=#efefef
! colspan=5|Медали по видам спорта
|- align=center
| Вид спорта
| bgcolor=#f7f6a8 | 
| bgcolor=#dce5e5 | 
| bgcolor=#ffdab9 | 
| Итого
|-align=center
|align="left"|Бобслей
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|align="left"|Горнолыжный спорт
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 3
|-align=center
|align="left"|Кёрлинг
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|align="left"|Конькобежный спорт
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 1
|-align=center
|align="left"|Лыжные гонки
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|align="left"|Санный спорт
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|align="left"|Сноуборд
| bgcolor=#f7f6a8 | 4
| bgcolor=#dce5e5 | 2
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 7
|-align=center
|align="left"|Фигурное катание
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 2
| 2
|-align=center
|align="left"|Фристайл
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 2
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 4
|-align=center
|align="left"|Хоккей
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|align="left"|Шорт-трек
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
! Всего
! style="background:gold;"  |9
! style="background:silver;"|8
! style="background:#c96;"  |6
! 23
|}

Женщины
 Могул и акробатика

 Парк и пайп

  Санный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга Кубка мира FIL по состоянию на 1 января 2018 года. По его результатам сборная США стала одной из пяти стран, кому удалось завоевать максимальное количество лицензий. Уже в ноябре 2017 года американский олимпийский комитет объявил, что место в сборной себе гарантировала Эрин Хэмлин. В январе 2017 года Хэмлин стала серебряным призёром чемпионата мира, тем самым войдя в число преквалифицированных спортсменов. Для окончательного попадания в олимпийскую сборную Эрин было необходимо попасть в число пяти сильнейших на неамериканском этапе Кубка мира или в тройку на этапе в Лейк-Плэсиде. Уже на втором этапе в Винтерберге она заняла четвёртое место, выполнив заявленные олимпийским комитетом условия. Также Хэмлин стала второй в истории США саночницей, после Камерон Майлер, кому удастся выступить на четырёх Олимпийских играх. Остальной состав был сформирован по окончании пятого этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

 Мужчины

 Женщины

Смешанные команды

  Хоккей 

 Мужчины 

Первые 8 сборных в рейтинге IIHF после чемпионата мира 2015 года автоматически квалифицировались для участия в мужском олимпийском турнире. Сборная США заняла в этом рейтинге 5-е место, в результате чего квалифицировалась в группу B олимпийского турнира. Генеральным менеджером команды был назначен участник двух Олимпийских игр , однако он умер незадолго до старта Игр. Главным тренером сборной стал Тони Гранато.

После отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры американскому тренерскому штабу пришлось собирать состав из игроков, выступающих в европейских чемпионатах и американских лигах. 1 января был оглашён список 23 игроков, которые примут участие в Играх в Пхёнчхане. Имена ещё двух вратарей объявили 11 января.

Состав

Предварительный раунд
Группа B

Время местное (UTC+9).

Квалификация плей-офф

ЧетвертьфиналИтог: мужская сборная США по хоккею с шайбой по результатам олимпийского турнира заняла 7-е место

 Женщины 

Состав

Предварительный раунд
Группа A

Время местное (UTC+9).

Полуфинал

ФиналИтог:''' женская сборная США по хоккею с шайбой стала чемпионом Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 Сборная США на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года
 Национальный олимпийский комитет США
 

США
Спорт в США в 2018 году